Ел Дормидо има више значења:

 Ел Дормидо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дормидо (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дормидо (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дормидо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику